Роман Юлиана Семёнова «Псевдоним» был издан в 1984 году.

Широко известно имя американского писателя О. Генри и мало кто знает его под подлинным именем Уильям Сидни Портер.

В какое время и каким образом Уильям Портер приобрел псевдоним О. Генри?

Сюжет 

Трагическая история Уильяма Сидни Портера связана с его работой в банке, обнаруживается недостача денежных средств, в которой обвинили Портера, будущего сочинителя коротких рассказов (новеллы) О. Генри. Следствием чего явился суд и тюремное наказание .

Умышленное деяние, доверчивость, халатность – до настоящего времени на это счет нет единого мнения.

Юлиан Семёнов в своём романе высказывает свою версию случившегося. В его видение Портер человек ранимый, добрый и рассеянный с добротой относящийся к окружающим его людям. Он предстаёт тем, кто совершенно не подготовлен к работе в банке.
В романе виден след интриг, разного рода игр вокруг банка в целом так и кассира, в должности которого и работал Портер.

Ссылки 

 Роман «Псевдоним»

См. также 

ВЕРСИИ:

 «Смерть Петра» (1982) — роман-версия о загадке смерти императора Пётра I.
 «Гибель Столыпина» (1983) — роман-версия о заговоре против премьер-министра П. А. Столыпина.
 «Научный комментарий» (1985) — повесть о последних днях жизни В. В. Маяковского. В  первой редакции называлась «Самоубийство».
 «Синдром Гучкова» (1989) — роман о трагических обстоятельствах, приведших А. И. Гучкова к попытке самоубийства. На основе архивных документов.

Источники 

Культурный Фонд Юлиана Семёнова

Юлиан Семёнов
Романы на русском языке